Wambacherhof is een buurtschap in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. De buurtschap is nabij Jammerdal gelegen, maar valt formeel onder Tegelen. In de directe nabijheid liggen tevens de buurtschap Egypte en de Jammerdaalse Heide. De naam verwijst naar het verdwenen Kasteel Wambach en de eveneens verdwenen boerderij met dezelfde naam.

De buurtschap is ontstaan doordat er een paar arbeidershuizen gebouwd werden ten behoeve van de kleigroeven. In het nabijgelegen Egypte bevonden zich verschillende van de oudste kleigroeven van Tegelen waarvan de kuilen nog zijn te zien. In de jaren 80 werden de huizen opgeknapt, maar inmiddels was de buurtschap toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is afgerond rond de jaarwisseling 2018-2019.

Buurtschap in Limburg (Nederland)
Geografie van Venlo